Miejscowości w USA:
 Pringle – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Pringle – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Custer

Miejscowość w Republice Południowej Afryki
 Pringle Bay – miejscowość w Prowincji Przylądkowej Zachodniej

Osoby:
 John Pringle – szkocki lekarz, prezes Royal Society